FNB kan verwijzen naar:
 de vroegere Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken, zie Dedicon
 de internationaal anarchistisch netwerk Food Not Bombs
 een politieke partij in België, Front Nouveau de Belgique